Zweite Republik bezeichnet:

 Bonner Republik, der westdeutsche Staat bis zur Wiedervereinigung (1949–1990)
 Zweite Französische Republik, zwischen der Februarrevolution und der Restauration des Kaiserreichs (1848–1852)
 Zweite Republik (Gambia), die präsidiale Republik (1996–2017)
 Zweite Republik (Griechenland), in der Geschichte Griechenlands die Zeit zwischen 1924 und 1935
 Zweite Republik (Italien), in der Geschichte Italiens die Zeit nach dem Polit-Skandal Mani pulite und der Wahlrechtsreform (1994–heute)
 Zweite Koreanische Republik, die acht Monate währende zivile Regierung (1960–1961)
 Zweite Republik (Österreich), die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellte Republik (1945–heute)
 Zweite Polnische Republik, die Zwischenkriegszeit bis zum Überfall auf Polen (1920–1939)
 Zweite Tschechoslowakische Republik, in der Geschichte der Tschechoslowakei die Zeit (1938–1939)
 Estado Novo (Portugal), die Diktatur des António de Oliveira Salazar bis zur Nelkenrevolution (1926–1974)
 Zweite Republik (Sambia), Einparteienherrschaft der United National Independence Party von 1970 bis 1991
 Zweite Spanische Republik, zwischen Staatsreform und Bürgerkrieg (1931–1936)
 Zaire, die Herrschaft Mobutus (1965–1997)
 Zweite Republik (Vietnam), die Regierungszeit von Nguyễn Văn Thiệu (1967–1975)
 II. Republik (Nigeria)
 Zweite Republik (Mali), zwischen den Putschen von 1968 und 1990 unter Moussa Traoré

Siehe auch:

 Erste Republik
 Dritte Republik
 Vierte Republik
 Fünfte Republik
 Sechste Republik
 Zweites Reich
 Zweiter Stand (der Adel)